Калду верде () — известное блюдо португальской кухни, густой суп из капусты и картофеля с луком, чесноком и колбасой чорисо. При приготовлении овощи отвариваются в воде с добавлением соли и оливкового масла, причем картофель разминается до пюреобразного состояния, а капуста мелко шинкуется.

Литература 
Португальская кухня. Блюда из рыбы и морепродуктов. Блюда из овощей. Десерты: пирожные, муссы, мороженое. Коктейли и безалкогольные напитки ISBN 599891077X

Ссылки 
 Рецепт калду верде

Португальские супы
Бразильские супы
Блюда из картофеля